Volker Oppitz ist der Name folgender Personen:

* Volker Oppitz (Wirtschaftsmathematiker) (* 1931), deutscher Wirtschafts- und Finanzmathematiker und Fußballfunktionär
 Volker Oppitz (Fußballspieler) (* 1978), deutscher Fußballspieler und -funktionär